Кеннет «Кен» Майерс (, ) — американский гребец, чемпион и двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр в соревнованиях одиночек, двоек и четвёрок с рулевым, двукратный чемпион США.

Биография 
В 1920 году Кеннет Майерс принял участие в летних Олимпийских играх в Антверпене. На Играх Майерс вместе с партнёрами по Pennsylvania Barge Club выступал в составе четвёрки с рулевым. Американский экипаж уверенно выиграл первый раунд соревнований и вышел в финал, где 4 секунды уступили в борьбе за золото швейцарским гребцам.

На летних Олимпийских играх 1928 года Майерс выступал в соревнованиях одиночек. Соревнования проходили по системе с выбыванием. Для попадания в финал американскому гребцу пришлось победить четырёх соперников, а в решающем заезде ему противостоял молодой австралиец Генри Пирс. Майерс в течение последних пяти месяцев активно готовился к Играм в Амстердаме и по ходу финала ему удавалось несколько раз обгонять Пирса, однако на финише австралиец смог серьёзно оторваться от своего соперника, выиграв у Майерса почти 10 секунд. В 1929 году Майерс стал двукратным чемпионом США.

В 1932 году Майерс принял участие в домашних Олимпийских играх в двойках парных. Партнёром Кеннета по лодке стал серебряный призёр 1924 года в одиночках Уильям Гилмор. В первом раунде соревнований американцы почти на 7 секунд опередили сильный экипаж их Германии, а в финале смогли повторить свой результат, опередив помимо немецких спортсменов, ещё и гребцов из Канады и Италии.

Кеннет Майерс стал одним из четырёх американских гребцов, наряду с Полом Костелло, Джоном Келли-старшим и Конном Финдли, кому удалось выиграть три олимпийские медали в академической гребле.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1920 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1928 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1932 года